Deux espèces de dauphins et une sous-espèce sont qualifiées de Dauphin commun :
 le Dauphin commun à bec court (Delphinus delphis) ;
 le Dauphin commun à long bec (Delphinus capensis) ;
 le Dauphin commun d'Arabie (Delphinus capensis tropicalis), sous-espèce du précédent.